ПУД — многозначная аббревиатура.
 ПУД — правила уличного движения, старое (1950-е годы) название правил дорожного движения.
 ПУД — привод управления дверями (привод управления дверьми)
 ПУД — правоустанавливающий документ
 ПУД — первичный учётный документ
 ПУД - мера веса в старину равная 16 единицам

См. также 
 Пуд